Die Abkürzung LWB bezeichnet:

 Länderwertberichtigung (IFRS), Wertberichtigung für risikobehaftete Forderungen gegenüber allen Schuldnern eines Landes
 Lappwaldbahn, deutsches Eisenbahnverkehrs- und -infrastrukturunternehmen

 Leipziger Westend-Baugesellschaft, ehemalige Gesellschaft zur Entwicklung des Leipziger Westens
 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft, kommunale Immobiliengesellschaft in Leipzig
 Leuchtstoffwerk Breitungen, Unternehmen der Chemischen Industrie
 Lutherischer Weltbund, weltweite Gemeinschaft lutherischer Kirchen

LWB